Blanquefort kan syfta på:

 Blanquefort, Gers, fransk kommun i departementet Gers
 Blanquefort, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Blanquefort-sur-Briolance, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne